Città di Frankston – Local Government Area dello stato di Victoria, Australia
Frankston – centro abitato della suddetta Local Government Area
Frankston – centro abitato del Texas